Le Windy City Open 2004 est l'édition 2004 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à l'University club of Chicago du  au . 

En finale, Nick Matthew s'impose face à  Grégory Gaultier.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 
 

Masculin 2004
Squash en 2004
Sport à Chicago en 2004
Sport aux États-Unis en avril 2004